Preusmjeri Nacrt:Vojna baza Deveselu